Ида́р

 Идар (Идарисий, Идарис, Идаризий, Идарий) — представитель знати восточнославянского союза антов, упомянутый в 560—580-х годах, отец Мезамира и Келагаста.
 Идар (Айдар) — легендарный кавказский правитель, родоначальник династии кабардинских (в России — черкасских) князей.